Solaris Tramino — серия низкопольных трамваев, выпускаемых фирмой Solaris Bus & Coach с 2009 года. Производство трамваев резко возросло в 2011 году.

Первые трамваи данной серии появились в Познани. В ноябре 2013 пять новых трамваев были поставлены в Йену. Производители обещают, что если трамваев будет выпущено много, то они начнут экспортироваться и в другие города Европы.

Название  
Название Tramino трамваю дали по созвучию с моделями автобусов (Urbino) и троллейбусов (Trollino).

Эксплуатирующие города 
По состоянию на декабрь 2018 года вагоны серии Solaris эксплуатируются в Познани, Йене, Брауншвейге, Ольштыне, Лейпциге

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Solaris Tramino на официальном сайте Solaris Bus & Coach 

Сочленённые трамваи
Tramino